Pot o’ Gold puede hacer referencia a:

 Pot o’ Gold, una película de 1941 protagonizada por James Stewart.
 Pot o’ Gold, un programa radiofónico en el que se basó la película anterior.
 Pot o’ Gold, un episodio de la serie de televisión Glee.